Bamba – film z 1948 roku
 Bamba – miasto w Mali